Hezel ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte von Hezel (1755–1817), deutsche Schriftstellerin, Redakteurin und Journalistin
 David Franz Hezel (1709–1781), deutscher Mediziner
 Natalie Hezel (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Thomas Hezel (* 1961), deutscher Filmregisseur und Unternehmer
 Wilhelm Friedrich Hezel (1754–1824), deutscher Orientalist, Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hetzel
 Hetzl

ru:Гецель